Джеффри Колдингемский, или Гауфрид Даремский (, ; ум. после ) — средневековый шотландский хронист, монах-бенедиктинец из  в , автор латинской «Книги об основании Даремской церкви» ().

Жизнь и труды 
Происхождение не установлено, по-видимому, был уроженцем  и в юности принял постриг в бенедиктинском приорате в , подчинявшемся  в Нортумберленде (королевство Англия). В датированных XIV веком трёх рукописях его хроники он назван Колдингемским ризничим. В архивных документах Даремской епархии фигурируют целых четыре Джеффри, в разное время являвшихся членами капитула тамошнего собора, но лишь одного из них возможно отождествить с хронистом из Колдингема. 

Умер не ранее 1215 года, поскольку сообщения его летописи резко обрываются на событиях этого времени, и был похоронен в соборе Колдингемского приората, в середине XVII столетия разрушенного войсками Оливера Кромвеля.

«Книга об основании Даремской церкви» () написана была Джеффри по поручению приора Колдингема Томаса (1212—1221) в качестве второго продолжения «Книжицы о начале и преуспевании церкви Дарема» () Симеона Даремского, датированной примерно 1109 годом и доводившей изложение до конца 1096 года. Она освещает историю Даремской епархии, начиная со смерти в 1152 году предстоятеля её  и избрания его преемником  (1153—1195), освещая затем правление Ричарда Пура и доводя изложение событий до мая 1215 года, когда низложен был незаконно избранный на местную кафедру бастард короля Генриха II Плантагенета .

Практически не уделяя внимания истории Шотландии и жизни самого Колдингемского приората, Джеффри время от времени освещает в своей хронике события в Английском королевстве, затрагивавшие интересы Даремской епархии, сообщая, например, о гибели Ричарда Львиное Сердце и воцарении в 1199 году короля Иоанна Безземельного. Источниками ему послужили как документы его родной обители и приората в Дареме, так и собственные воспоминания и устные рассказы очевидцев. 

Хроника Джеффри продолжена была до 1336 года Даремским субприором Робертом де Грейстэнсом, труд которого, в свою очередь, продолжил до 1539 года декан Собора Св. Патрика в Дублине .

Помимо хроники, ему приписывалось авторство датированных концом XII века житий двух святых —  и , последнее из которых в реальности принадлежит перу . 

Впервые «Книга об основании Даремской церкви» Джеффри Колдингемского была издана в 1691 году в Лондоне с сокращениями церковным историком , включившим её в первый том собрания «Англия Священная» (). Полное научное издание её с продолжениями увидело свет в 1839 году под редакцией антиквария и топографа , члена даремского исторического  ().

Примечания

Публикации 
 Gaufridi Sacristae de Coldingham Historia de Statu Ecclesiae Dunelmensis // Anglia Sacra, sive Collectio historiarum, partim antiquitus, partim recenter scriptarum, de archiepiscopis et episcopis Angliae. Edited by Henry Wharton. — Volume 1. — London: Richard Chiswel, 1691. — pp. 718–731.
 Liber Gaufridi Sacristae de Coldingham de Statu Ecclesiae Dunhelmensis // Historia Dunelmensis Scriptores Tres. Gaufridus de Coldingham, Robertus de Graystanes et Willielmus de Chambre. Edited by James Raine. — London: J. B. Nichols and son; Edinburgh: Laing and Forbes, 1839. — pp. 3–31. — (The Publications of the Surtus Society, IX).

Библиография 
 Hoefer Jean Chrétien Ferdinand. Geoffroy de Coldingham // Nouvelle biographie universelle depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources a consulter. — Volume 20. — Paris: Firmin Didot fréres, 1858. — Coll. 29.
 Gransden Antonia. Historical Writing in England, c. 550 to c. 1307. — London: Routledge and Kegan Paul, 1974. — xxiv, 610 p.
 Twomey Michael. Geoffrey of Coldingham // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Gaufridi Sacristae de Coldingham Historia de Statu Ecclesiae Dunelmensis (лондонское издание Генри Уортона 1691 г.)
 Liber Gaufridi Sacristae de Coldingham de Statu Ecclesiae Dunhelmensis (лондонско-эдинбургское издание Дж. Рейна 1839 г.)

Хронисты Шотландии
Хронисты XIII века
Латинские писатели Средневековья
Умершие в 1215 году
Бенедиктинцы